As Forças Terrestres da Geórgia (   ) são o componente da força terrestre das Forças de Defesa da Geórgia . Elas são o maior ramo das forças armadas e constituem a maior parte das FDG.

História

século 20 
Após o colapso da União Soviética, a Geórgia ficou praticamente sem militares. Juntamente com a Guarda Nacional, as Forças Terrestres formaram um núcleo no exército georgiano. A maioria das brigadas de infantaria foram criada com base nas antigas formações dos soviéticos. Anteriormente, o 31º Corpo de Exército do Exército Soviético estava estacionado na antiga RSS da Geórgia . Na edição de julho de 1993 da Jane's Intelligence Review, foi relatado que o 31º Corpo de Exército deixaria Kutaisi (presumivelmente para a Rússia) no final de julho de 1993.  

O 31º Corpo de Exército tinha na dissolução da União Soviética quatro divisões, duas das quais se tornaram bases militares russas, parte do Grupo de Forças Russas da Transcaucásia. Os outros dois pareceram ter feito a transição para as formações georgianas, já que as brigadas georgianas aparecem nos mesmos locais após a dissolução das divisões. A 10ª Divisão de Fuzileiros Motorizados de Guardas em Akhaltsikhe foi eventualmente substituída pela 22ª Brigada Motorizada, e a 152ª Divisão de Rifles Motorizados em Kutaisi foi eventualmente substituída pela 21ª Brigada Motorizada.  A 25ª Brigada Motorizada estava localizada em Batumi, com Roman Dumbadze como comandante da brigada em 2004. 

No início de 1996, Richard Woff escreveu no Jane's Intelligence Review que as forças terrestres eram comandadas desde maio de 1994 pelo major-general da Geórgia, Gujar Kurashvili . Ele disse que eram compostas por cinco brigadas: a 1ª Guarda (Guarda Nacional da Geórgia), a 2ª (Senaki), a 11ª (Tbilisi), a 21ª (Kutaisi) e a 25ª (Adjara), além de uma brigada de artilharia.  Segundo ele a 1ª Brigada de Artilharia da Reserva do Alto Comando, foi criada em 10 de novembro de 1993 e se originou de um batalhão de artilharia formado em Tbilisi em dezembro de 1991.

século 21 
No início do século 21, o exército georgiano foi negligenciado em termos de equipamento e treinamento. O governo da Geórgia posteriormente teve que pedir ajuda externa para o treinamento de seu exército.

Os Estados Unidos concordaram em ajudar a transformar o exército georgiano em uma força de combate eficaz e eficiente. o Programa de treinamento e equipamentos da Geórgia ( PTEG ) foi um programa de 18 meses de duração e um custo de US $ 64 milhões de dólares, patrocinado pelos Estados Unidos com o objetivo de aumentar as capacidades das forças armadas da Geórgia treinando e equipando quatro batalhões de 600 homens com armas leves, veículos e comunicações. O programa permitiu aos EUA agilizar o financiamento das forças armadas georgianas para a Operação Liberdade Duradoura. 

No início de abril de 2004, o ministro da Defesa da Geórgia dispensou o general Dumbadze, comandante da 25ª Brigada Motorizada, de seu comando. Dumbadze foi acusado de desobedecer às ordens de Tbilisi e de trabalhar em nome de Aslan Abashidze para bloquear a rodovia que liga Ajara ao resto da Geórgia. Quando um novo comandante foi nomeado, Dumbadze se amotinou, levando cerca de 300 soldados Ajaran e algumas peças de armamento pesado com ele. 

Em agosto de 2008, após uma série de violentos confrontos na Ossétia do Sul, a Geórgia tentou tomar o território separatista à força. No conflito militar resultante com a Rússia, a Geórgia foi expulsa da Ossétia do Sul e da Abkházia e perdeu parte de suas capacidades militares. De acordo com o ministro da Defesa, Davit Kezerashvili, a Geórgia perdeu US$ 400 milhões em valor material.  As forças russas confiscaram um total de 1.728 armas de fogo.  Dos 200 tanques T-72 originais, mais de 65 foram perdidos,  incluindo 24 que foram capturados intactos. Um total de 50 equipamentos militares foram capturados e alguns outros destruídos. Partes das unidades relativamente modernas de artilharia e antiaérea da Geórgia foram capturadas e posteriormente destruídas. Apesar dessas perdas principalmente sem combate, o presidente Mikheil Saakashvili afirmou que a Geórgia havia perdido menos de 5% de suas capacidades de equipamento militar, discordando dos números militares da Geórgia.  A Geórgia perdeu 171 soldados durante o conflito.

missões de paz 

Cerca de 200 tropas georgianas foram destacadas no Kosovo ( FDK) em 1999–2008, 70 foram destacadas no Iraque ( OIF ) em 2003 e 50 no Afeganistão em 2004 ( ISAF ). Desde 2004 no Iraque foram 300 soldados georgianos. A partir de 2005, aproximadamente 850 soldados serviram sob o Comando da Coalizão ( OIF e UNAMI ). Em julho de 2007, a Geórgia enviou 1.400 soldados extras ao Iraque ; que elevou o número total de soldados no Iraque para 2.000. Cerca de 300 dessas tropas foram designadas para a Força-Tarefa Petro e estacionadas na COP Cleary, fora da cidade de Wahida, perto de Salman Pak, no Iraque. Sua preparação e habilidades de treinamento são avaliadas no mais alto nível por especialistas internacionais. Em 8 de agosto de 2008, a Geórgia anunciou que retiraria suas tropas do Iraque devido ao aumento das hostilidades com a Rússia. Em 10 e 11 de agosto, todo o contingente foi levado de avião de volta à Geórgia.

Assim, através da participação em missões internacionais de manutenção da paz, os militares podem adquirir experiência prática e demonstrar disponibilidade para cooperar com a NATO e com as forças de outros países parceiros.  

A Geórgia implantou um batalhão de infantaria no Afeganistão em 2010. Em novembro de 2012, a Geórgia dobrou o número de soldados destacados para lutar com as forças lideradas pela Otan no Afeganistão para mais de 1.500. A Geórgia tem 1.570 soldados servindo lá, tornando o pequeno país do Cáucaso de 4,5 milhões de pessoas o maior contribuinte não-OTAN para a missão no Afeganistão.  Atualmente, existem mais de 880 tropas de combate georgianas posicionadas no Afeganistão, onde a Geórgia sofreu até agora 32 mortes e mais de cem feridos.   Em setembro de 2012, a Geórgia declarou que continuaria suas contribuições no Afeganistão após a retirada da OTAN em 2014.

Estrutura 

As Forças Terrestres da Geórgia estão divididas em Comando Leste e Oeste. Eles são principalmente unidades do exército do tamanho de brigadas e batalhões . O grosso da Força Terrestre é composto por quatro brigadas regulares de infantaria e duas brigadas de artilharia. Além disso, possui uma Brigada de Engenharia, uma Brigada de Defesa Aérea, um Batalhão de Sinalização, um Batalhão de Reconhecimento Técnico, um Batalhão Médico, dois Batalhões Antitanque separados e um Batalhão de Infantaria Leve separado. Existem também formações não regulares que são as forças de operações especiaisda Georgia, inteligência militar e polícia militar.

composição de combate 

 1ª Brigada de Infantaria
 11º Batalhão de Infantaria
 12º Batalhão de Infantaria
 13º Batalhão de Infantaria
 2ª Brigada de Infantaria
 21º Batalhão de Infantaria
 22º Batalhão de Infantaria
 23º Batalhão de Infantaria
 3ª Brigada de Infantaria
 31º Batalhão de Infantaria
 32º Batalhão de Infantaria
 33º Batalhão de Infantaria
 4ª Brigada de Infantaria
 41º Batalhão de Infantaria
 42º Batalhão de Infantaria
 43º Batalhão de Infantaria
 5ª Brigada de Infantaria
 51º Batalhão de Infantaria
 52º Batalhão de Infantaria
 53º Batalhão de Infantaria
 12º Batalhão de Infantaria Leve "Comando"
 13º Batalhão de Infantaria Leve "Shavnabad"
 1ª Brigada de Artilharia
 2ª Brigada de Artilharia
 Brigada de Engenharia
 Brigada de Aviação
 Esquadrão Aéreo
 Esquadrão de Helicópteros
 Brigada de Defesa Aérea
 Batalhão de Sinalização Independente

História do equipamento e produção doméstica 
De 1992 a 2003, todo o exército georgiano dependia fortemente de equipamentos militares soviéticos, que se tornaram obsoletos com o tempo e, na maioria das vezes, fora de serviço devido à má manutenção. Mais de 100 tanques T-55 foram desativados e sucateados desde 2000, deixando apenas uma dúzia no estoque. Numerosos outros equipamentos militares, incluindo tanques T-72, foram doados às forças armadas do Ministério da Administração Interna, mas estes também foram desativados em 2004 devido ao seu processo de reorganização. Desde 2001, a Geórgia começou a solicitar a adesão à OTAN e a aumentar suas capacidades militares em cooperação com vários fornecedores pós-soviéticos, como a República Tcheca e a Ucrânia.

Em 2003, o governo da Geórgia empreendeu esforços para adquirir equipamentos modernos, que incluíam um pacote de entrega de Israel com mais de um número classificado de sistemas de defesa aérea e armas pequenas. As expansões do acordo que incluíam um fornecimento de longo prazo de tanques Merkava III-IV foram repetidamente rejeitadas pelo lado israelense. Assim, a Geórgia começou a comprar grandes quantidades de tanques T-72, o que levou a um escândalo envolvendo a entrega de dezenas de T-72 quebrados da Ucrânia. Embora o novo plano tenha sido revogado, uma grande frota blindada foi estabelecida em poucos anos e em 2005 o exército georgiano conseguiu colocar mais de 170 tanques durante os exercícios.  Com a ajuda de Israel e da Polônia, uma grande parte dos tanques T-72 foi atualizada com eletrônicos modernos. Em 2007, a Geórgia começou a adquirir hardware mais moderno da Turquia e de outros membros da OTAN.  

Durante a Guerra Russo-Georgiana de 2008, os militares georgianos sofreram inúmeras perdas materiais, incluindo tanques recém-atualizados e veículos de combate de infantaria que foram deixados para trás durante o cessar-fogo e capturados ou destruídos pelas tropas russas. Após a guerra, a Geórgia começou a preencher essas lacunas com acordos renovados e aumentou seus esforços para aumentar as capacidades de defesa do país. Devido à falta de apoio de seus aliados e aos bloqueios de entrega de armas impostos pela Rússia, a Geórgia precisava de alternativas.

Até 2009, a Geórgia só conseguia produzir uniformes e coletes à prova de balas, que ainda eram tão limitados em quantidade que nunca atendiam aos requisitos, tornando a Geórgia ainda dependente de fornecedores estrangeiros. A Geórgia usa uma série de equipamentos produzidos internamente que estão em produção em massa desde 2009.     Estes incluem até sete veículos terrestres, diversas armas e veículos aéreos para reconhecimento.   

Após vários anos de desenvolvimento, o país revelou seu primeiro veículo blindado de produção local, o Didgori .   ] Em 2012, o segundo veículo de combate desenvolvido internamente, chamado Lazika Infantry Fighting Vehicle, foi revelado, no entanto, seu status permanece incerto até esta data. Vários outros objetos, como o ZCRS-122, iniciaram uma indústria de armas georgiana e reduziram a dependência de fornecedores estrangeiros até certo ponto. 

O bloqueio de armas amplamente não oficial acabou sendo suspenso como resultado da cúpula de 2014 no País de Gales . A Geórgia fez vários acordos com a França em 2015 para adquirir radares e mísseis de defesa aérea mais avançados, como os sistemas GM-200 / GM-403 e Mistral, que foram entregues em 2018. Mais cooperação e contratos estão planejados para continuar melhorando as capacidades nessa área.   

Em janeiro de 2018, a Geórgia também recebeu cerca de 72 lançadores de mísseis FGM-148 e um primeiro lote de cerca de 410 mísseis dos Estados Unidos para aprimorar suas capacidades de defesa antitanque.

Referências

links externos 

 Armyrecognition.com

Forças Armadas da Geórgia
!Predefinição Webarchive wayback links
!Páginas com traduções não revistas